Zevaco oder Zévaco ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Zevaco (1916–2003), französischer Architekt
 Jean-Pierre-Dominique Zévaco (1925–2017), Altbischof des Bistums Tôlagnaro
 Michel Zévaco (1860–1918), französischer anarchistischer Journalist und Schriftsteller
 Xavier Zevaco (1925–2006), französischer Maler und Zeichner

Zévaco steht für:

 Zévaco, Gemeinde auf der französischen Insel Korsika
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers SA des Voiturettes et Cyclecars